
Die Ghana Premier League 2012/13 (nach dem Namenssponsor Globacom offiziell als Glo Premier League 2012/13 bezeichnet) war die 53. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 6. Oktober 2012 mit dem Spiel Liberty Professionals FC gegen King Faisal FC (1:1) eröffnet und endete am 23. Juni 2013. Asante Kotoko FC gewann die Meisterschaft vor Berekum Chelsea FC, Absteiger waren Tema Youth FC, Berekum Arsenal und Real Tamale United.

Statistiken

Vereine

Abschlusstabelle 

Wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Akteurs Richard Adjetey in der Partie gegen Berekum Arsenal wurden Real Tamale United drei Punkte abgezogen.

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13